Йован Атанацкович (; 24 марта 1848, Неготин, Княжество Сербия, Османская империя — 9 августа 1921, Белград, Королевство Югославия) — сербский военачальник, генерал, военный министр Королевства Сербия (1899—1900), начальник Генерального штаба сербской армии (1897—1898).

Биография 
Выпускник Сербской военной академии. В октябре 1865 года поступил на военную службу в качестве курсанта 7-го артиллерийского училища, которое окончил в 1870 году с присвоением звания подпоручика. С августа 1876 года — капитан.

С 1876 года командовал 2-й тяжелой артиллерийской батареей. Позже — артиллерийской бригадой. В 1877 году стал начальником штаба Краинской армии. В том же году назначен начальником штаба Дринского корпуса.

Участник Первой сербско-турецкой войны 1876/77 гг. и второй сербско-турецкой войны 1877—1878 гг. В октябре 1879 года был переведен в Генеральный штаб и прикомандирован к канцелярии князя Милана Обреновича.

В ноябре 1892 года — полковник.

Во время сербско-болгарской войны (1885) в чине подполковника возглавлял оперативный отдел Генерального штаба, позже назначен начальником историко-архивного отдела Генерального штаба. В марте 1886 г. был назначен начальником штаба Дунайской дивизии.

В декабре 1897 года стал генералом. Начальник Генерального штаба сербской армии (1897—1898).

С октября 1897 по январь 1899 года был министром гражданского строительства в кабинете Владана Джорджевича.

В 1899 году назначен командиром Белградской крепости, одновременно, председатель артиллерийского комитета Сербии.

С декабря 1899 года — военный министр Королевства Сербия.

Ушёл в отставку в августе 1900 года, в ноябре 1902 года вновь призван на военную службу и назначен инспектором пехоты Министерства обороны. Через семь дней после этого назначения он также стал членом Высшего военного совета.

Сербский националист. В 1903 году был одним из ведущих представителей «Сербской революционной организации», движения четников в Сербии. Организовал оппозиционный кружок, который занимался отправкой добровольцев в Старую Сербию в помощь движению четников Македонии. Поддерживал связь с сербами в Македонии и помогал сербскому национальному движению в Македонии и сербским частям ВМРО. После Илинденского восстания Йован Атанацкович присоединился к сербскому четницкому комитету.

В марте 1906 года снова вышел в отставку.

Принимал участие в заговоре, направленном на убийство короля Сербии Александра Обреновича. Был участником майского переворота.

В апреле 1917 года отправился в Швейцарию, где был одним из создателей Бюро по делам военнопленных, возглавлял эту организацию до конца 1918 года, когда передал все документы Международной федерации Красного Креста.

Награды 
 Орден Белого Орла 4-й и 5-й степени
 Орден Таковского креста 2-й степени и 5-й степени (с мечами)
 Медаль за воинскую доблесть
 Памятная медаль войны 1876—1878 гг.
 Памятный знак войны 1885—1886 гг.
 Памятный знак войны 1912 г.
 Памятный знак войны 1913 г.
 
 Кавалер Ордена Почётного легиона
 Командорский крест Императорского австрийского ордена Франца Иосифа

Примечания

Ссылки 
 Биография

Министры обороны Сербии
Министры Сербии
Политики Сербии
Националисты Сербии
Участники государственных переворотов
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Персоналии:Балканские войны
Генералы Сербии
Четники